Rustock — руткит и ботнет, созданный на его базе. Rustock появился в 2006 году. Ботнет функционировал до марта 2011 года.

Поражались ПК с 32-битной ОС Microsoft Windows. С заражённых компьютеров рассылался спам, скорость его рассылки могла достигать 25 тыс. сообщений в час.
Ботнет Rustock содержал от 150 тыс. до 2 миллионов заражённых компьютеров.

История 
Лаборатория Касперского полагает, что широкое распространение вируса Rustock началось 10 сентября 2007 года.

В мае 2008 года вирус был обнаружен. Через несколько дней он распознавался несколькими антивирусами.

В 2008 в связи с временным отключением хостинга McColo (Сан-Хосе, Калифорния), у которого была установлена часть серверов управления ботнетом, активность ботнета уменьшалась.

Ботнет был разрушен 16 марта 2011 в рамках совместной операции «b107», проведённой Microsoft, агентами федеральных правоохранительных органов, FireEye, и университетом Вашингтона.

В мае 2011 года Microsoft заявляла, что к работе ботнета был причастен человек, использовавший никнейм «Cosma2k». Предположительно, часть организаторов ботсети находилась в России.

В июне 2011 года Microsoft разместила в газетах «Деловой Петербург» и «Московские новости» обращение к создателям Rustock и уведомила их о судебном процессе над ними в окружном суде штата Вашингтон.

За информацию о создателях вируса 18 июля 2011 года было объявлено крупное денежное вознаграждение.

Внутреннее устройство 
Каждый заражённый компьютер регулярно обращался к управляющим серверам. Взаимодействие с ними происходило при помощи протокола HTTP и запросов типа POST. Все данные дополнительно шифровались, по мнению компании Symantec при помощи алгоритма RC4. Сеанс обмена состоял из двух фаз: обмен ключами и передача инструкций. Обмен ключами происходил при обращении с скрипту login.php (клиент посылал 96 байт, отклик сервера 16 байт). Инструкции передавались скриптом data.php.

Файл вируса состоит из:
 Модуля первичной деобсфукации размером 0x4AF байт
 Загрузчика Rootkit (0x476 байт)
 Кодов Rootkit.
 Модуля отправки спама.

Загрузчик руткита использует функции ExAllocatePool, ZwQuerySystemInformation, ExFreePool, stricmp из ntoskrnl.exe.

Вариации 
Были найдены также 3 вариации вируса Rustock:
 Вариант Rustock.С1 — создан 10 сентября 2007 года.
 Вариант Rustock.С2 — создан 26 сентября.
 Варианты C3 и С4 — созданы 9—10 октября 2007.

Примечания

Ссылки 
 Александр Гостев. «Rustock и все-все-все» // Securelist.ru
 Ken Chiang, Levi Lloyd (Sandia). A Case Study of the Rustock Rootkit and Spam Bot // HotBots’07 Proceedings of the first conference on First Workshop on Hot Topics in Understanding Botnets
 Вячеслав Русаков: "Win32.Ntldrbot (aka Rustock.C) – не миф, а реальность!" (pdf)

Компьютерные вирусы и сетевые черви